Bunjevci so lahko:

 Bunjevci, Vrbovsko, naselje pri Vrbovskem, Hrvaška
 Bunjevci (etnična skupina)